Dies ist eine Liste chinesischer Trickfilme bzw. Animationsfilme aus China, Hong Kong und Taiwan.

Einige der neueren aufgeführten Filme – darunter der ca. sechsminütige Kurzfilm Super Soap (chin. , Chāojí féizào) aus dem Jahr 1986 – erhielten für die beste Animation den Goldenen Hahn, d. h. den höchsten in China vergebenen Filmpreis.

Unter den aufgelisteten Filmen befinden sich auch einige Serien, wie zum Beispiel die Geschichten von Effendi (阿凡提的故事, Āfántí de gùshi; engl. Story of Effendi) aus den Jahren 1981–1988 von Qu Jianfang oder die erfolgreichste chinesische Trickfilmproduktion Fröhliches Schaf und Großer Grauer Wolf (; im Englischen häufig unter dem Titel Pleasant Goat and Big Big Wolf) seit 2005.

Übersicht

Siehe auch 
 :en:Chinese animation
 :en:History of Chinese animation
 :en:Great Wall Film Company
 :en:Shanghai Animation Film Studio
 Cong moshui ping li tiaochu lai 从墨水瓶里跳出来 (:en:Out of the Inkwell)
 Wan-Brüder 万氏兄弟 (Wan Laiming, Wan Guchan, Wan Chaochen, Wan Dihuan)

Weblinks 
 hudong.com: Zhongguo donghua shi 中国动画史 – Chinesisch
 douban.com: 土豆在线观看中国经典动画片1942-1999年（共302部） – Klassische chinesische Trickfilme von 1949 bis 1999
 chinaculture.org: Chinese Animation shows World it has Midas Touch I, II, III, IV, V, VI – Englisch
 targetchinese.com: Chinese Animations - A Look at Past and Present Chinese Animations – Englisch
 welt.de: Chinas Kampf gegen Micky Maus und die Simpsons

Fußnoten 

Chinesische Trickfilme